Sistema Integrado de Transportes de São Carlos, ou SiTrans, é um sistema de transporte público utilizado no município de São Carlos, é privado, e fiscalizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria dos Transportes.

O sistema integrado de transportes, foi implantado no município em 2005, causando muita confusão entre os usuários, mas hoje, depois de algumas adaptações está funcionando de forma satisfatória.

Possui dois terminais de integração: 
 Terminal Norte - localizado junto a Rodoviária de São Carlos 
 Terminal Sul - localizado na Bela Vista junto a Avenida Sallum

Ver também 
 Planejamento urbano
 Veículo

Ligações externas 
 Página do SiTrans

Transportes integrados do Brasil
Transporte de São Carlos (São Paulo)